Александр Андреевич:

 Александр Андреевич (XIV век) — первый удельный князь мезецко-борятинский, старший из пятерых сыновей первого удельного князя мезецкого Андрея Всеволодича Шутихи.
 Александр Андреевич — удельный князь оболенско-тростенский, младший из троих сыновей тарусско-обо-ленского князя Андрея Костантиновича (XIV в).